Зайнулла Максутдинович Курбанов (20 февраля 1994, Коркмаскала, Кумторкалинский район, Дагестан, Россия) — российский борец вольного стиля.

Спортивная карьера 
Воспитанник школы «Динамо» (Махачкала). Тренеры: П. Залибеков, А. И. Алиев. В июне 2014 года на молодежном первенстве Европы в польском Катовице стал серебряным призёром. В 2015 году на чемпионате Европы до 23 лет стал бронзовым призёром. В 2016 году вновь отправился на молодёжный чемпионат Европы, где снова завоевал бронзу. В 2018 году стал бронзовым призёром чемпионата России. В ноябре 2018 года стал победителем Межконтинентального Кубка. 8 февраля 2020 года стал чемпионом Дагестана.

Спортивные результаты на крупных турнирах 
 Чемпионат Европы среди молодёжи 2014 — ;
 Чемпионат Европы U23 2015 — ;
 Межконтинентальный Кубок 2015 — 7;
 Чемпионат Европы U23 2016 — ;
 Межконтинентальный Кубок 2016 — 5;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2018 — ;
 Межконтинентальный Кубок 2018 — ;

Личная жизнь 
По национальности — кумык. Родом из Коркмаскалы.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте спортивной борьбы России
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы Дагестана

Борцы России